

Населені пункти та їхні частини
 Ричивул — гміна в Оборницькому повіті Великопольського воєводства
 Ричивул — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ричивул — село в гміні Ричивул Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Ричивул — частина міста Бохня в Бохенському повіті Малопольського воєводства
 Ричивул — осада в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки